Bareuther ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bareuther (Johann Christian Ernst Bareuther; 1838–1905), böhmisch-österreichischer Rechtsanwalt und Politiker

Bareuther bezeichnet

 Bareuther Porzellan, 1866 bis 1991 produzierende Porzellanmanufaktur in Waldsassen, Bayern